Поли́на Фёдорова:
 Фёдорова, Полина Александровна (род. 1996) — российская гимнастка.
 Фёдорова, Полина Владимировна (род. 1995) — российская баскетболистка.